Zkratka PAP má několik významů:

 papír – recyklační symbol „PAP“
 pomocný analytický přehled – statistika vybraných účetních jednotek pro účetnictví státu
 Polská tisková kancelář – Polska Agencja Prasowa
 Password authentication protocol – jednoduchý ověřovací protokol
 PAP (podnik) – sušický výrobce obalů
 Poly(A) polymeráza – enzym
 Push Access Protocol – protokol sloužící pro doručení obsahu z Push Iniciátora (PI) na Push proxy bránu (), která je obvykle součástí WAP brány

Méně časté 
 Port-au-Prince – hlavní město Haiti
 PAP – panafrický parlament